Miyazaki steht für:

 Miyazaki (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Präfektur Miyazaki in Japan
 Miyazaki (Miyazaki), Verwaltungszentrum dieser Präfektur
 Miyazaki-gun (Miyazaki), Landkreis in dieser Präfektur